Gérard Eymery (1941-2011), chef d'entreprises français ;
Marguerite Eymery (1860-1953), dite Rachilde, écrivaine française.

Voir aussi
 ;
Émeri.